Le   d'armée,  ou XXXVI corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée de montagne (Allemagne)

France
  d'armée (France)

Homonymie d'unités militaires